People's Choice – album dei Sledgeback
People's Choice Awards – premio televisivo e cinematografico statunitense

Pagine correlate
The People's Choice